Pawel Konowalow ist der Name folgender Personen:

* Pawel Konowalow (Leichtathlet) (* 1960), sowjetischer Sprinter
 Pawel Anatoljewitsch Konowalow (* 1967), russischer Kanute